Малуда () — французская фамилия.

Известные носители 
 Малуда, Лесли (род. 1983) — французский футболист.
 Малуда, Флоран (род. 1980) — французский футболист.